

Населені пункти та їхні частини
 Смольно — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смольно — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Смольно — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Смольно — лісова осада в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки